Marcuskerk (Belgrado)
 Marcuskerk (Breda)
 Marcuskerk (Delft)
 Marcuskerk (Den Haag)
 Marcuskerk (Hannover)
 Marcuskerk (Jeruzalem)
 Marcuskerk (Leusden)
 Marcuskerk (Utrecht)
 Sint-Marcuskerk (Erbach)
 Sint-Marcuskerk (Frederiksberg)
 Sint-Marcuskerk (Marx)
 Sint-Markuskerk (Ukkel)
 Sint-Marcuskerk (Vau i Dejës)
 Sint-Marcuskerk (Zagreb)
 Sint-Marcuskerk (Augsburg)

zie de doorverwijspagina Basiliek van San Marco voor basilieken toegewijd Sint-Marcus